Machecoul is een kanton van het Franse departement Loire-Atlantique. Het kanton maakt deel uit van het arrondissement Nantes.

Gemeenten
Het kanton Machecoul omvat de volgende gemeenten:

 La Marne
 Machecoul (hoofdplaats)
 Paulx
 Saint-Étienne-de-Mer-Morte
 Saint-Mars-de-Coutais
 Saint-Même-le-Tenu

Machecoul